Ryan Newman amerikai autóversenyző (*1977)
 Ryan Newman amerikai színésznő (*1998)